Agostino Bellandi – ciclista su strada italiano
Alice Bellandi – judoka italiana
Andrea Bellandi – arcivescovo cattolico italiano
Emanuele Bellandi – rugbista a 15 italiano
Ernesto Bellandi – pittore, decoratore e illustratore italiano
Giorgio Bellandi – pittore italiano
Giuseppe Bellandi – patriota italiano
Nazario Carlo Bellandi – organista e compositore italiano
Stefano Bellandi – economo e pioniere dello sport italiano